Eine Platzkarte ist eine Karte, mit der dem Inhaber der Karte ein Platz zugewiesen wird.

Die Platzkarte kann sein:
 eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung (Kino, Theater)
 ein Reservierungbeleg für ein Verkehrsmittel
 eine Tischkarte, die die Sitzordnung bei Veranstaltungen und festlichen Essen regelt.